

Personnalités 

 Chris Smalls (1988?-), ouvrier, syndicaliste américain ;
 Cliff Smalls (1918-2008), pianiste, tromboniste et chef d'orchestre américain ;
 Joan Smalls (1988-), mannequin portoricain ;
 Naomi Smalls (1993-), drag queen et personnalité télévisée américaine ;
 Robert Smalls (1839-1915), pilote, éditeur, homme d'affaires et homme politique américain ;

Autres 
 Le Smalls Jazz Club, club de jazz new-yorkais
 Le phare des Smalls au Pays de Galles

Homonymie de patronyme